

Toponyme 

 Chebli, commune algérienne

Patronyme 

 Amira Chebli, actrice tunisienne ;
 Kamel Chebli (1954 -), footballeur tunisien ;
 Sawsan Chebli (1978 -), femme politique allemande d'origine palestinienne.